Пышке́ц — деревня в Глазовском районе Удмуртии, в составе Верхнебогатырского сельского поселения.

География 
Деревня расположена на высоте 164 м над уровнем моря.

Улицы деревни:
 Нагорная
 Полевая
 Пышкецкая

Население 

Численность постоянного населения деревни составляет 47 человек (2007).

Примечания 

Населённые пункты Глазовского района